Ким и Буран — петербургский музыкальный коллектив, играющий в жанре Sci-Fi/easy-listening. Композитором группы является Слава Завьялов.

История 
Группа появилась в 2002 году, названа в честь героев советского мультфильма «Тайна третьей планеты» — капитанов-космонавтов Кима и Бурана. Изначально в ней было всего два человека: Слава Завьялов и Игорь Цветков (бас-гитарист). В 2005 году произошли большие перемены: из состава ушёл Игорь Цветков, вместо него на бас-гитаре теперь играет Роман Толмачев. Вскоре появился барабанщик Алексей Алёшин и гитарист Михаил Шульгин из «Морэ & Рэльсы», которого в 2012 году заменил Александр Дмитриев. Участвовали в фестивалях СКИФ-2004, Стереолето-2005, играли на разогреве у группы Зодиак в 2006 году.

Музыка 
Заряд вдохновения и первые впечатления были получены от Жан Жака Перрея, Жана Мишеля Жарра, Александра Зацепина и вылились в проникновенную космическую романтику и ностальгию. В ней мы чувствуем детство, пространство, космос, глубину, что-то далекое и близкое одновременно.

Звучание 
Стремление к ретрозвуку выразилось в использовании аналоговых синтезаторов (таких как Фаэми-1М, Opus, Электроника ЭМ-25, Алиса, Yamaha CS-5, Roland Juno 106) и сэмплов из фильмов 1960-х годов. В их музыке органично сочетаются , спейс-диско, лёгкой музыки и даунтемпо.

Состав группы 
 Слава Завьялов — синтезаторы
 Роман Толмачев — бас-гитара
 Арсений Лящук — гитара
 Алексей Пономарев — барабаны
 Владимир Смородин — Vj

Завьялов Слава — автор всей музыки и концепции. Играет как на старых советских синтезатора, так на современных. Толмачев Роман на бас-гитаре заменил Игоря Цветкова, ушедшего в июле 2005-го. Лёша Алёшин — третий участник группы с ноября 2005-го, играет на барабанах. В 2012 гитаристом группы стал Александр Дмитриев. В 2017-м году его заменил Арсений Лящук, а барабанщика Алексей Пономарев.

Дискография

Альбомы 
 2004 — Kosmos For Children (Solnze Records)
 2005 — Rock’n’Robot (Solnze Records)
 2006 — My Humanoid Friend (ChebuRec)
 2008 — Flight B (Solnze Records)
 2010 — Мама (интернет-релиз)
 2016 — Orbita (Nang Records,UK)
 2020 — Best Melodies (Chudesound,Soyuz Rec)
 2022 — Tramplin (Nang Records,UK)

Синглы и мини-альбомы 
 2013 — Telescope (United Records)
 2013 — Voyager EP (Nang Records)
 2014 — Fly to sea EP (Nang Records)
2021 — French Train(Nang Records)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Facebook
 YouTube
 VKontakte
 MySpace
 Soundcloud
 Last FM

Интервью 
 
 Март, 2013 City Guide
 Pro High End № 02(12)2013 — Домашний космос
 Август, 2009 — Lookatme.ru, Космос как предчувствие
 Ноябрь, 2006 — Be-in.ru, Слава Завьялов, группа «Ким и Буран»

См. также 
 Sovietwave

Музыкальные коллективы России
Электронные музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году